Charles Julien Fanneau de Lahorie (1758-1822), navigateur français ;
Jean Baptiste Fanneau de Lahorie (1767-1845), personnalité politique française ;
Victor Claude Alexandre Fanneau de La Horie (1766-1812), général français.
Patronyme français